Pershore é uma pequena cidade do distrito de Wychavon, no condado de Worcestershire (na região de Midlands Ocidentais), Inglaterra, e as margens do Rio Avon. Assim como sua área (área total de 2.4 km²), a população também é diminuta e conforme o recenseamento (censo) de 2011, possui apenas 7.124 habitantes, mantendo uma evolução quase nula neste quesito, pois no censo de 1991, possuía 7.087 moradores fixo e no de 2001, a cidade contava com 7.104 habitantes.

Pershore é a sede da British Motorcycle Charitable Trust e a cidade natal de Claude Stanley Choules, um marinheiro que lutou na Primeira Guerra Mundial e tornou-se o militar com a maior longevidade após o término deste conflito, ou seja, faleceu depois de 93 anos do fim da guerra, além da cidade onde nasceu o inventor e empresário George Dowty.

Economia e turismo
O atrativo turístico e econômico da cidade esta na ameixa, pois a região possui inúmeros pomares e fazendas desta cultura, e assim, já é famoso o festival anual da fruta. O evento, que ocorre em agosto e é denominado de Pershore Plum Festival, tem por objetivo promover a economia local com as vendas de produtos feitos a partir de sua polpa, além da fruta "in natura". As atrações principais do festival, são: o coroamento da princesa e o rali de carros clássicos. 

O principal ponto turístico da cidade é a ponte sobre o Rio Avon, uma construção medieval que foi semi-destruída na Guerra Civil Inglesa e reestruturada com pedras de um castelo. Em 1926, a ponte foi desativada para o trafego.

Pershore